Tiberghien est nom de famille issu d'un matronyme d'origine germanique : il s'agit du cas régime du nom de personne Thiberge (Theodberga), qui signifie étymologiquement « qui protège  (germanique commun *bergan) le peuple (*theudo) ».
Ce patronyme peut être décliné sous différentes formes :
L'initiale T- peut être écrite sous forme de Th- ;
La voyelle initiale -i- peut s'écrire -y-, voire -ie- ;
Le final -ien peut se muer en -ein-, -yn, -ijn, -in, voire -uin.
la consonne -gh- peut être réduite à -g-.

Variantes 
Tiberghein, Tiberghin, Tibergyn, Tieberghien, Thiberghien, Thiberghuin
Thyberghien, Thybergin, Tibergijn, Tibergyn, Tiberghein, Thibergijn.

Patronyme

Guillaume Tiberghien (1819-1901) est un philosophe belge.
 Hector Tiberghien (1888-1951) est un cycliste belge.
 Louis Tiberghien (né en 1818) est un peintre belge romantique.
 Pierre Joseph Tiberghien (1755-1810), orfèvre de l'époque des Pays-Bas autrichiens, en Belgique.
 Luc Tiberghien (né en 1958) est un homme politique belge, membre d'Ecolo.

Cédric Tiberghien (né en 1975) est un pianiste français.
 Frédéric Tiberghien est un haut fonctionnaire français et conseiller d'État.
 Gilbert Tiberghien (1950-2016) est un acteur et metteur en scène français.
 Gilles A. Tiberghien est un philosophe français.
 Jules Tiberghien (1837-1923), est prélat catholique français, archevêque titulaire de Nicée.
 Sœur Marguerite Tiberghien (née en 1926) est une religieuse française qui a œuvré pour l'éducation  en République du Congo.

Dynastie d'industriels 
 Famille Tiberghien industriels de Tourcoing.
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand